Serrana puede referirse a:

 El adjetivo femenino referido a Serranía.

 Las campesinas que asaltaban a los viajeros en las sierras, y que dieron origen a la forma poética denominada serranilla.

 Serranas, un palo del flamenco.
 Uno de los nombres vulgares de Iberus gualtieranus alonensis, un caracol terrestre.
Lugares
 Serrana, municipio brasileño en el estado de São Paulo.
 Serrana, un atolón del mar Caribe.
 Serranilla, una isla del mar Caribe.